4R steht als Abkürzung für:

 das Luftfahrzeugkennzeichen für Luftfahrzeuge aus Sri Lanka, siehe Luftfahrzeugkennzeichen#Liste der Staatszugehörigkeitszeichen 
 die ehemalige deutsche Fluggesellschaft Hamburg International nach dem IATA-Airline-Code